Xenomys nelsoni — это единственный вид монотипического рода хомячков Xenomys из подсемейства неотомовых хомяков (Neotominae) семейства Cricetidae, который встречается только в небольшом регионе западной Мексики. 

Видовое латинское название дано в честь коллекционера, собравшего типовой экземпляр.

Описание 

Xenomys nelsoni — относительно крупный представитель своего семейства, размером от 30 до 34 см в длину, включая хвост от 14 до 17 см. Взрослые особи весят в среднем 113 г. Общий цвет тела от коричного до желтовато-коричневого, более бледный на голове и переходящий в кремово-белый на нижней части тела. Этот вид можно отличить от других местных неотомовых хомяков по наличию белых пятен над глазами и за ушами; щеки также отмечены белым мехом. Хвост чешуйчатый и слегка опушён, темно-коричневого цвета.

Распространение и среда обитания 

Этот вид является эндемиком Колимы и юго-западного Халиско, вдоль тихоокеанского побережья Мексики. По оценкам, он обитает на площади не более 4600 км2. В этом регионе он встречается в густых тропических лесах  на высоте до 450 м. Признанных подвидов нет.

Биология и поведение 
Вид ведет древесный и ночной образ жизни.  Xenomys nelsoni используют ветви и лианы в густых кронах, чтобы перемещаться от дерева к дереву, и в основном остаются на высоте от 1 до 4 м (от 3 футов 3 дюйма до 13 футов 1 дюйма) над землей. Днём они спят в сферических гнездах, построенных в дуплах деревьев. Гнезда они выстилают травой и волокнами плодов капока. Они также используют специальные туалеты либо в дуплах деревьев, либо на развилках ветвей. Они размножаются с конца мая по ноябрь и рожают одного или двух детенышей за раз. 

Вымирающий вид, которому угрожает разрушение и фрагментация мест обитания из-за лесозаготовок и освоения ландшафтов. Он известен только из трёх мест и, как полагают, имеет очень низкую и сокращающуюся численность популяций.

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. 2 Bände. 6. Auflage. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD u. a. 1999, ISBN 0-8018-5789-9.
 Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder (Hrsg.): Mammal Species of the World. A taxonomic and geographic Reference. 2 Bände. 3. Auflage. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 2005, ISBN 0-8018-8221-4.

Примечания 

Неотомовые хомяки
Животные, описанные в 1892 году